Горан Драгич (; родился 6 мая 1986 года в Любляне, СР Словения) — словенский профессиональный баскетболист. Играет как на позиции разыгрывающего защитника, так и на позиции атакующего защитника. Выступает за клуб НБА «Милуоки Бакс». Рекордсмен сборной Словении по сыгранным матчам и набранным очкам.

Профессиональная карьера

Европа 
Драгич начал профессиональную карьеру в 2003 г., вступив в семнадцатилетнем возрасте в клуб Словенской Баскетбольной Лиги 2D «Илирия». Там он играл в течение года, после чего перешёл в клуб «Слован» (словен. Košarkarsko društvo Slovan), выступающий в Словенской Премьер Лиге А и Адриатической Лиге. После двух лет в «Словане» в 2006 г. перешёл в «Мурсию», клуб АБК Лиги.

В 2007 году Драгич присоединился к клубу «Олимпия», выступающем в чемпионате Словении, Адриатической Лиге и Евролиге. В этом клубе он полностью провел сезон 2007/2008, выиграв чемпионат Словении.

НБА 

Драгич вошёл в Драфт НБА 2008 года, где был выбран во втором раунде под 45-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Впоследствии права на него были проданы «Финикс Санз», к которому он официально присоединился 22 сентября 2008 года. В «Санз» надеялись, что Драгич займет позицию разыгрывающего защитника после того, как её оставит Стив Нэш. 25 января 2010 года Драгич набрал наибольшее количество очков за игру — 32 в игре против «Юты Джаз», реализовав при этом 6 из 7 трёхочковых бросков. Однако в том матче «Санз» проиграли со счётом 124—115.

7 мая 2010 года в третьей полуфинальной игре Западной Конференции НБА он сыграл огромную роль в победе над «Сан-Антонио Спёрс», клубом, которым первоначально был задрафтован. Драгич заработал 23 очка в четвёртой четверти из 26 очков за игру. Он реализовал 10 из 13 бросков, включая 5 из 5 трёхочковых. Это позволило «Санз» преодолеть 18-очковый разрыв, победить со счётом 110-96 и одержать третью победу в серии, которая являлась лучшей из семи, проведенных «Санз» в Полуфиналах Западной Конференции. Комментарий Гранта Хилла, нападающего «Санз»: «С уверенностью могу сказать, что это была лучшая завершающая четверть, из тех, что я видел в играх плей-офф».

2 августа 2022 года Драгич подписал контракт с «Чикаго Буллз». 28 февраля 2023 года он был отчислен «Буллз».

4 марта 2023 года Драгич подписал контракт с «Милуоки Бакс».

Сборная Словении по баскетболу

Молодёжная сборная 
В 2004 году в составе молодёжной сборной Словении по баскетболу Драгич завоевал золотую медаль юношеского чемпионата Европы ФИБА. Он также принимал участие в молодёжном чемпионате мира в 2005 году.

Национальная сборная 
В составе сборной Словении он участвовал в чемпионатах мира по баскетболу 2006, 2010 и 2014 годов, чемпионатах Европы 2007, 2009, 2011, 2013 и 2017 годов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Личная жизнь 
Драгич вырос в Словении, играя в футбол. Однако был вынужден изменить вид спорта из-за травмы. Будучи ребенком, он восхищался такими баскетболистами, как Майкл Джордан, Аллен Айверсон и Стив Нэш, с которым впоследствии играл в «Финикс Санз». Юный Горан специально просыпался в 3 часа утра для того, чтобы смотреть матчи НБА в прямом эфире. Владеет (некоторыми бегло) словенским, сербским, испанским и английским языками. 

Младший брат Зоран также является баскетболистом, сыграл 16 матчей в НБА в середине 2010-х годов, выступает за сборную Словении.

Награды и достижения 
 Чемпион Европы 2017
 Золотая медаль юношеского чемпионата Европы (2004)
 Новичок года в Лиге Словении (2005)
 Участник матча всех звёзд Лиги Словении (2006)
 Победа в чемпионате Словении (2008)
 Самый ценный игрок на Кубке Бориса Станковича (2010).
 Самый прогрессирующий игрок НБА (2014)
 Третья команда НБА (2014)

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Словении
Чемпионы Словении по баскетболу
Игроки сборной Словении по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки БК «Илирия»
Игроки БК «Слован»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Мурсия»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Милуоки Бакс»